Стрелков, Юрий:
 Стрелков, Юрий Александрович (1929—2016) — советский и российский паразитолог, доктор биологических наук.
 Стрелков, Юрий Константинович (1943—2013) — советский и российский учёный-психолог.